est le cinquième album de Powerman 5000. Publié le  août 2006 par DRT Entertainement, le premier simple a été "Wild World".

Pistes de l'album 
 "Construction of the Masses Pt. 1" – 0:25
 "Destroy What You Enjoy" – 3:56
 "Return to the City of the Dead" – 3:17
 "Wild World" – 3:20
 "Enemies" – 2:26
 "Murder" – 3:25
 "Now That's Rock 'N Roll" – 3:33
 "All My Friends Are Ghosts" – 3:17
 "Walking Disaster" – 3:17
 "Who Do You Think You Are?" – 3:01
 "Construction of the Masses Pt. 2" – 0:27
 "Miss America" – 4:01
 "Heroes and Villains" (Live) – 4:04

Membres du groupe 
 Michael Cummings : Chant
 Johnny Heatley : Guitare
 Terry Corso : Guitare
 Adrian Ost : Batterie
 Sigve Sjursen : Basse

Album musical sorti en 2006
Album de Powerman 5000